Деррік Вальзер — канадський хокеїст, захисник, виступає за Рапперсвіль-Йона Лейкерс (Національна ліга А).
 Мартін Вальзер — німецький письменник-драматург.
 Роберт Вальзер — швейцарський німецькомовний письменник і поет.

Посилання